Río del Valle puede referirse a:

 Río del Valle (Salta), una localidad de la provincia de Salta, Argentina;
 Río del Valle (Catamarca), un río de la provincia de Catamarca, Argentina;
 Río del Valle (San Juan), un río de la provincia de San Juan, Argentina; 
 Río del Valle (España), un río de la provincia de Cádiz, España;
 Río del Valle (Choapa), afluente formativo del río Choapa, en la Región de Coquimbo, Chile.